

Cucina 
 Sherbet – altro nome del sharbat, bevanda tipica del Medio oriente e dell'Asia meridionale
 Sherbet  – dolce

Musica 
 Sherbet – gruppo musicale australiano
 Sherbet – album dell'omonimo gruppo musicale del 1978
 Sherbet – extended play delle Buono! del 2012